Донець Михайло:
 Донець Михайло Іванович — український співак (бас), народний артист УРСР (1930).
 Донець Михайло Олександрович (1900—1981) — український режисер, актор. Заслужений артист УРСР (1940).

Див. також 
 Дунець Михайло Михайлович — футболіст, захисник, радянський та український тренер.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок